Compromiso por Gran Canaria, partit polític de les Canàries
 CGC Viareggio (de l'acrònim en italià de Centro Giovani Calciatori), club poliesportiu amb seu a Viareggio (Itàlia)
 Comissió Geològica del Canadà, servei d'informació geològica del govern del Canadà
 Creu per la Valentia Demostrada (del seu nom en anglès Conspicuous Gallantry Cross), condecoració per valentia del Regne Unit